Saint James est un autre nom de  en ancien français. Il est à l'origine de patronymes et de toponymes français et britanniques.

Patronyme 

 Claude Baudard de Saint-James (1738-1787), financier français.
 Daniel Saint-James (né en 1927), physicien français.
 Susan Saint James (née en 1946), actrice américaine.
 Pascal Saint James, acteur pornographique français.
 Synthia Saint James (1949-), illustratrice, écrivaine, conférencière et éducatrice américaine.

Personnages de fiction 
 Simon et Deborah Saint James, personnages des romans d'Elizabeth George.

Toponyme

St James (Le Cap)

St James (Victoria).
 St James (Australie-Occidentale).

Saint James (Barbade).

Fort St. James, une municipalité de Colombie-Britannique
 Paroisse de Saint-James au Nouveau-Brunswick
 St. James (Manitoba), dans la banlieue de Winnipeg, au Manitoba.
 Saint James (circonscription électorale provinciale), au Manitoba.

Saint James (Indiana).
St. James (Maryland).
Saint James (Minnesota).
St. James (Missouri).
St. James (New York).
Little Saint James (Îles Vierges des États-Unis)

Saint-James, commune de la Manche.
 Saint James, quartier de Neuilly-sur-Seine dont le nom est issu de celui de Claude Baudard de Saint-James, le constructeur de la Folie Saint-James qui a donné son nom au lycée La Folie Saint-James.
 Saint-James, quartier de la partie française de l’île de Saint-Martin, dans les Antilles.
 Saint-James, quartier de Gannat (Allier) et vocable de l'ancienne église de ce quartier, inscrite MH en 2011 pour ses peintures murales.
 Saint-Jammes, commune des Pyrénées-Atlantiques.
 Saint-James, un quartier dans le sud de Montélimar, département de la Drôme (26) ; on y trouve l'église Saint-James.

St. James's Gate Brewery, à Dublin, où l'on brasse la Guinness.

Paroisse de Saint James.

Saint James Palace, le plus ancien palais de Londres
 St James's Park, l’un des parcs royaux de Londres
 St James' Park, stade de football de Newcastle upon Tyne

Musique 
 St. James Infirmary Blues, chant traditionnel américain, popularisée par Louis Armstrong en 1928, puis adapté par Eddy Mitchell sous le titre J'avais deux amis.
 Saint James Electronic, musique électronique belge, au style varié, avant-gardiste. Connu pour ses remix "Eighties" et son titre légendaire, Black Pearl.
St James est aussi une musique de Avenged Sevenfold.
St. James Ballroom est aussi une chanson d'Alice Francis.

Cinéma 
 St. James Place est un film américain de Steven Spielberg sorti en 2015.

Commerce 
 Saint James, marque de vêtements marins.
 Distillerie Saint-James est une distillerie de rhum située en Martinique
 Saint-James, marque de rhum produit à Sainte-Marie en Martinique.
 L'Hôtel St. James,  hôtel américain situé à Red Wing, dans le Minnesota.

Voir aussi